La fosse 3 de la Compagnie des mines d'Auchy-au-Bois est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Ames. Les travaux commencent en 1874 et la fosse commence à extraire en 1877. De belles veines y sont exploitées. La fosse est définitivement arrêtée en . La fosse possédait un terril 204 qui a été intégralement exploité.

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête du puits 3.

La fosse

Fonçage 

La fosse 3 est ouverte en 1874 à Ames, avec un diamètre utile de , par la Société nouvelle d'Auchy-au-Bois, contre le bord sud de sentier d'Auchy-au-Bois, à  à l'ouest du clocher d'Ames.

Les travaux au sud de la fosse 1 ont touché à un kilomètre du puits une veine dénommée Présidente, qui paraît puissante et profonde. La fosse 3 est donc creusée, avec une distance de  par rapport au puits 1. Les sondages 928, 929 et 930 ont été nécessaires pour déterminer la limite méridionale de l'affleurement du bassin au tourtia. Le tourtia est atteint à . Le puits atteint le calcaire carbonifère à , et après avoir traversé neuf mètres, le terrain houiller est rencontré en allure normale à . Le fonçage du puits 3 présente de sérieuses difficultés, et il a fallu vingt-six mois pour arriver à la base du tourtia, qui a été atteinte à . Une pompe de  de diamètre a dû fonctionner jusqu'à  de profondeur. Pendant l'exécution de ce fonçage, les travaux au sud du puits 2 avancent tellement, sous les terrains anciens de recouvrement, que l'inclinaison de la faille de la limite sud peut être supposée très faible, et qu'il y a chance, à la fosse 3, de recouper par le puits des calcaires anciens avant de pénétrer dans le terrain houiller.

Exploitation 

Le puits est approfondi à  et quatre accrochages sont ouverts à 185, 227, 270 et . L'extraction commence en 1877.

Le puits a traversé plusieurs belles veines, dont la veine Présidente de trois mètres, dans laquelle est établie une communication avec la fosse 1. Ce puits a coûté  pour son fonçage, et  avec ses installations. La houille de ce puits tient 34 % de matières volatiles. Le puits est de nouveau approfondi, à 419,60 ou , un nouvel accrochage est établi à .

Lorsque cesse en 1885 l'extraction au puits 2, la fosse 3 n'est plus que la seule qui permette encore d'extraire. La fosse est abandonnée en . L'orifice du puits est à l'altitude de . Le puits est remblayé en 1888, après que la société a été liquidée en 1886.

Reconversion 

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête du puits 3. Le BRGM y effectue des inspections chaque année.

Le terril 

 

Le terril 204, Ames, situé à Ames, disparu, était le terril de la fosse 3 des mines d'Auchy-au-Bois, commencée en 1874, et abandonnée en 1888.

Notes et références 

 Notes

 Références

 Références aux fiches du BRGM

 Références à 

 Références à  

 Références à 

 Références à

Voir aussi

Articles connexes 
 Compagnie des mines d'Auchy-au-Bois

Liens externes

Bibliographie 

 

Fosse 3
Auchy-au-Bois 3